Pittsboro kan syfta på:

 Pittsboro, Indiana
 Pittsboro, Mississippi
 Pittsboro, North Carolina